Шелан се може односити на:

 Округ Шелан (Вашингтон), округ у америчкој савезној држави Вашингтон
 Шелан (Вашингтон), град у америчкој савезној држави Вашингтон
 Шелан (Жерс), насеље и општина у Француској, у департману Жерс